Maurício de Mattos Piovezan (Monte Alto, 11 de dezembro de 1964) é um médico endocrinologista e ex-prefeito de Monte Alto.

Maurício era o vice de Gilberto Morgado, eleito prefeito nas eleições de 2004. Quando, em 2006, Gilberto faleceu, Maurício assumiu o comando da prefeitura e concluiu o mandato em 2008.

Ligações externas 
 

Naturais de Monte Alto
Prefeitos de Monte Alto